Yunus — profeta Jonas, para os muçulmanos
 Yunus (sura) — décima sura do Alcorão

Desambiguações de religião